Bieńkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Bieńkowski (* 1963), polnischer Prosaschriftsteller
 Piotr Bieńkowski (1865–1925), polnischer Klassischer Archäologe
 Zbigniew Bieńkowski (1913–1994), polnischer Lyriker und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Bienkowski
 Bieńkowska